

Patronyme 

 Guillaume le Maréchal (William Marshal, vers 1145-1219), chevalier anglais,  de Pembroke ;
 Guillaume le Maréchal (vers 1190-1231), fils du précédent,  comte de Pembroke ;
 Jacques Le Maréchal (1877-1948), prêtre et poète breton, composant en dialecte de Vannes sous le nom de Bleiz Lannvau ;
 Alain Lemaréchal, chercheur en linguistique, professeur à l'Université de Paris IV, directeur d'études à L’École Pratique des Hautes Études secrétaire de la Société de Linguistique de Paris.

Œuvres 
Le Maréchal est un titre, notamment porté par :
  (Il marescalco), pièce de théâtre de Pierre l'Arétin publiée en 1533 ;
 Le Maréchal, revue pétainiste parue entre 1952 et 1958.

Notes et références 

Maréchal